Never Enough puede referirse a:
Never Enough (2018), canción de la película El gran showman.
 Never Enough (1990), álbum de Patty Smyth.
 Never Enough (1992), álbum de Melissa Etheridge.
 Never Enough (1990), canción de The Cure.
 Never Enough (2007), canción de Epica.
 Never Enough (2008), canción de Five Finger Death Punch.
 Never Enough (2009), canción de Kiss.
 Never Enough (2009), canción de This Condition.
 Never Enough (2013), canción de Tarja.